Глэ́дис — женское имя, образованное от уэльского имени Гвладис (или Гвладус). Имя означает принцессу и цветок гладиолуса.

Известные персоны 
 Глэдис Джордж (; 1904—1954) — американская актриса.
 Глэдис Купер (; 1888—1971) — британская актриса, трижды номинантка на премию «Оскар».
 Глэдис, Майкл (род. 1977) — американский актёр.
 Глэдис Найт (; род. 1944) — американская соул-певица, выступавшая в 1960-х и 1970-х в качестве вокалистки группы Gladys Knight & the Pips.
 Глэдис Сендер (; род. 1938) — королева красоты из Перу, выиграла титул «Мисс Перу» в 1957 году и стала первой участницей из Латинской Америки, выигравшей титул «Мисс Вселенная».
 Глэдис Уэст (; род. 1930) — американский математик, внесшая вклад в создание GPS.

Персонажи 
 Глэдис Кравиц — персонаж телесериала «Моя жена меня приворожила».

См. также 
 Гвладис
 ГЛЭДИС

Примечания 

Английские женские имена